The Battle of Who Run é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913, dirigido e produzido por Mack Sennett. O elenco do filme mudo também contou com a participação do próprio Mack Sennett.

Elenco 
 Mack Sennett
 Fred Mace
 Ford Sterling
 Mabel Normand
 Nick Cogley

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco